Wallas Brenon Alves Arrais, mais conhecido como Wallas Arrais (Iguatu, 25 de junho de 1993), é um cantor, compositor e multi-instrumentista brasileiro de forró eletrônico. Considerado como um dos grandes nomes do forró no Brasil.

Carreira 
Wallas Brenon Alves Arrais nasceu em 25 de junho de 1993 em Iguatu, município brasileiro do estado do Ceará. Iniciou na carreira musical aos 11 anos de idade, sendo tecladista em bandas locais. A persistência e o talento fizeram o menino Wallas tornar-se um multi-instrumentista, dominando o teclado, piano, sanfona, bateria, percussão, flauta, guitarra e violão.

Aos 15 anos, começou a carreira como vocalista na Banda Tatuagem e ao longo dos anos, esteve em várias bandas como: Cartas de Tarot, Forrozão Tropykália, Gatinha Manhosa e Virados do Forró de Caruaru, onde o seu trabalho começou a ganhar visibilidade. Em 2016, Wallas iniciou sua carreira solo.

Em 2018, o artista entra para o casting da produtora Social Music, e participou dos dois primeiros grandes eventos da carreira: o Villa Mix Fortaleza e a Expocrato. Neste mesmo ano, foi o primeiro cantor de forró a tocar na feijoada do bloco Siriguela durante o Fortal, o carnaval fora de época de Fortaleza.

Em 8 de maio de 2018, no Colosso Lake Lounge em Fortaleza, foi gravado o primeiro DVD da sua carreira, intitulado “Wallas de Boa”, que contou com participações especiais de Bell Marques, Luan Estilizado, Márcia Fellipe e Xand Avião. Em 14 de junho de 2019, lançou o clipe "Troquinho" em parceria com Simone & Simaria, tendo mais de 6 milhões de visualizações no Youtube.

Em 4 de outubro de 2019, durante o show em Canindé, Ceará, Gusttavo Lima anuncia Wallas Arrais como o mais novo contratado da Balada Music e uma parceria no clipe da música Cafofo no mesmo ano em 13 de dezembro de 2019, tendo quase 5 milhões de views no YouTube.

Em 29 de novembro de 2019, Arrais assina contrato com a gravadora Sony Music e torna-se a mais nova aposta no segmento do forró eletrônico no Brasil.

Wallas é considerado como um dos principais nomes do forró da atualidade e consolidado no mercado do forró. Arrais já gravou grandes sucessos como: "Eu Não Vou", 'Frio Na Barriga", "Foi Amor", "Troquinho", Ao Vivo e a Cores", "3 Curtidas", "Cafofo", "Pode Beber" entre outras. Também participou do DVD de comemoração dos 25 anos de história da banda Calcinha Preta, intitulado CP 25 Anos. O cantor acumula mais de 430 mil ouvintes mensais na plataforma Spotify Brasil e mais de 39 milhões de visualizações em seu canal no YouTube.

Wallas já cantou com grandes nomes anteriormente mencionado como: Gusttavo Lima, Tarcísio do Acordeon, Márcia Fellipe, Xand Avião Simone & Simaria entre outros.

Ligações externas 

Cantores do Ceará
Cantores de forró
Naturais de Iguatu (Ceará)